Арне-ле-Дюк () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 5226 человек.

Код INSEE кантона — 2102. Всего в кантон Арне-ле-Дюк входят 20 коммун, из них главной коммуной является Арне-ле-Дюк.

Коммуны кантона 

Аллере — население 170 чел.
Антиньи-ла-Виль — население 112 чел.
Арне-ле-Дюк — население 1708 чел.
Шампиньоль — население 85 чел.
Кломо — население 103 чел.
Кюлетр — население 68 чел.
Кюсси-ле-Шатель — население 102 чел.
Фуасси — население 148 чел.
Жуэ — население 199 чел.
Лаканш — население 618 чел.
Ле-Фет — население 47 чел.
Лонжкур-ле-Кюлетр — население 52 чел.
Маньен — население 316 чел.
Малиньи — население 205 чел.
Мимёр — население 247 чел.
Мюзиньи — население 91 чел.
Сен-Пьер-ан-Во — население 135 чел.
Сен-При-лез-Арне — население 247 чел.
Вьеви — население 373 чел.
Вудене — население 200 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор